Панамериканский чемпионат по борьбе 2011 года проходил 6 мая в Рионегро (Колумбия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2011
События 6 мая
Май 2011 года
2011 год в борьбе
Панамериканские чемпионаты в Колумбии
Спорт в Колумбии в 2011 году
Борьба в Колумбии